Arschwald ist ein Flurname, der für zwei Wälder in der Schweiz verwendet wird:

 Der Arschwald in Amden, Kanton St. Gallen, auf einer Höhe von rund  ist über eine Strasse von Starkenbach aus erreichbar.
 Der Arschwald in Glarus Nord, Kanton Glarus, oberhalb von Näfels, auf einer Höhe von rund , ist über die Strasse ins Oberseetal erreichbar.

Der Flurname ist rätoromanischen Ursprungs und kommt von . Er geht damit auf eine ursprüngliche Brandrodung zurück.

Literatur 
 Christoph Landolt et al.: Ausfahrt Arschwald. Das etwas andere Schweizer Ortsverzeichnis. Orell Füssli, Zürich 2016, ISBN 978-3-280-05625-7.
 Landeskarte 1:50'000, Blatt 5015 Toggenburg-Sarganserland, 2018, ISBN 978-3-302-05015-7.

Einzelnachweise 

Flurname
Wald
Rätoromanische Sprache
Amden
Geographie (Glarus Nord)